Der Alte Fritz bezeichnet:

 Friedrich II. (Preußen), König von Preußen
 Der alte Fritz (1928), Film